Арановський, жіноча форма Арановська — прізвище. Відомі носії:
 Арановський Євген Анатолійович — український футбольний арбітр
 Арановський Марк Генріхович — російський музикознавець

 Арановська-Дубовіс Дебора Марківна — українська психологиня

Українські прізвища
Російські прізвища